Cambridge City – comune statunitense in Indiana
Cambridge City F.C. – squadra di calcio inglese